Seifenwerk oder Seifenwerke steht für

allgemein:
 Seifenwerk im Bergbau, siehe Seifner

speziell:
 Dr. Thompson-Seifenwerke, 1890 in Wittenberg gegründet, siehe VEB Wittol Lutherstadt Wittenberg
 Flammer-Seifenwerke, 1870–1970 in Heilbronn betrieben, siehe auch Helmuth Flammer
 Konsum-Seifenwerk Riesa
 Orpil Seifenwerk Dr. Wirth, 1912 in Linden bei Hannover gegründetes Chemieunternehmen, siehe Orpil Chemie